Beru steht für:
 Beru (Mesopotamien), ein altes mesopotamisches Längenmaß
 Doppelstunde, ein altes mesopotamisches Zeitmaß
 Beru (Insel), eine Insel im Pazifischen Ozean
 die ehemalige Beru AG, heute BorgWarner Beru Systems
 Beru-Vulkanfeld, ein Vulkanfeld in Äthiopien

Beru ist der Familienname folgender Personen:
 Sherab Palden Beru (1911–2012), tibetanischer Künstler